Eudes – variante in francese medio del nome Oddone
Giovanni Eudes – religioso e santo francese